

Geografia 
 Monte San Primo
 San Primo, frazione del Comune di Bellagio, sull'omonimo monte da cui prende il nome.

Persone 
 Primo martire, commemorato la seconda domenica di agosto
 Primo e Donato, diaconi martiri commemorati il 9 febbraio
 Primo e Feliciano, martiri commemorati il 9 giugno

Pagine correlate 
 Primo (nome)